Ženská čtyřhra Monterrey Open 2021 probíhala ve druhé polovině března 2021. Do deblové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byla ukrajinsko-kanadská dvojice Kateryna Bondarenková a Sharon Fichmanová, jejíž členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem se stal druhý nasazený pár Američanek Caroline Dolehideová a Asia Muhammadová, který ve finále zdolal britsko-čínskou dvojici Heather Watsonová a Čeng Saj-saj po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly premiérovou společnou trofej. Dolehideová na okruhu WTA Tour vybojovala první deblový i kariérní titul. Pro Muhammadovou to bylo šesté turnajové vítězství, čímž udržela finálovou neporazitelnost.

Nasazení párů 

  Desirae Krawczyková /  Giuliana Olmosová (čtvrtfinále)
  Caroline Dolehideová /  Asia Muhammadová (vítězky)
  Arantxa Rusová /  Tamara Zidanšeková (1. kolo)
  Lara Arruabarrenová /  Ellen Perezová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Monterrey Open
WTA Tour 2021